Ведана (пали. , , ; ) — буддистский термин, означающий чистые чувства, ощущения без эмоций, опознание, когнитивная обработка, апперцепция. Существует три вида чувства: приятное, неприятное и нейтральное. Чистые чувства возникают в момент контакта наших органов чувств с внешними объектами.

Атрибуты 
В целом Палийский канон описывает три вида и шесть классов чувств.

В книге Сутра-питака Будда говорит о трёх видах чувств:
 приятное (сукха )
 неприятное (дуккха )
 ни приятное, ни неприятное (, или нейтральное)

В другом месте канона указывается на шесть классов чувств, которые возникают в момент контакта наших органов чувств (аятана: глаз, ухо, нос, язык, тело и разум) с внешними объектами и о возникающих от них классах сознания (виджняна):
 чувства, возникающие от соприкосновения глаза и форм
 чувства, возникающие от соприкосновения уха и звуков
 чувства, возникающие от соприкосновения органа обоняния и запахов
 чувства, возникающие от соприкосновения языка и вкусов
 чувства, возникающие от соприкосновения тела и телесных контактов
 чувства, возникающие от соприкосновения ума и идей

См. также 
 Пять скандх
 Двенадцать Аятана

Литература 
 

Термины буддийской философии